est la formule brute de 2 isomères.

 adénosine diphosphate, numéro CAS 
 adénosine 3',5'-diphosphate, numéro CAS 
 désoxyguanosine diphosphate, numéro CAS